Дми́трий И́горевич Аза́ров (род. 9 августа 1970 года, Куйбышев, Куйбышевская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» с 8 ноября 2019 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».

Глава городского округа Самара (2010—2014), член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области (2014—2017).

Биография 
Родился 9 августа 1970 года в Куйбышеве. Прадед Дмитрия Азарова был ремесленным головой города Смоленска, пользовавшимся любовью и уважением жителей. До настоящего времени сохранился установленным ему памятник Оба деда — офицеры, бабушки — врач и учитель. Отец, уроженец Куйбышева, в разное время работал в плановом институте, Водоканале и в «Куйбышевмеливодхозе». Мать, уроженка Магадана, большую часть времени работала в ПО «Куйбышевоблбыттехника» на должности контролёра отдела технического контроля, вскоре стала председателем профкома. Есть старший брат Олег.

Образование 
1987 год — средняя школа № 132. Любимыми предметами были физика и математика.

1992 год — Самарский государственный технический университет по специальности «Инженер-системотехник».

1994 год — Бузулукский финансово-экономический колледж Министерства финансов Российской Федерации (ныне Бузулукский филиал Финансового университета при Правительстве РФ).

В 2003 году в Российском государственном торгово-экономическом университете защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Совершенствование организационно-экономического механизма формирования прибыльности коммерческой организации».

Трудовая деятельность 
Работать начал ещё в школе. Будучи учеником 7 класса, вместе с товарищем фасовал макароны. В студенческие годы работал асфальтировщиком.

Работал инженером-программистом в частной компании, некоторое время работал в территориальном управлении налоговой службы.

В 1995—1998 годах заместитель директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.

В 1998—2001 годах заместитель директора по экономике и подготовке производства завода «Синтезкаучук», далее работал в структурных производственных объединениях «Волгапромхим», объединявшем шесть предприятий Самарской области. В 2001—2006 годах генеральный директор ООО «Средневолжской газовой компании».

В 2006 году Азаров был назначен первым заместителем Главы городского округа Самара Виктора Тархова. В городской администрации курировал деятельность департаментов финансов, экономического развития, городского хозяйства и экологии, по промышленной политике, предпринимательству и связи. В 2009 году был включен в первую сотню кадрового резерва Президента России Д. А. Медведева.

В 2008 году Азаров был назначен губернатором Владимиром Артяковым министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В должности министра ввел униформу с погонами для Министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, утверждённую Постановлением Правительством Самарской области от 31 декабря 2009 года № 720, однако ношение форменной одежды не было обязательным, поэтому образцы униформы остались только в Постановлении. В 2010 году новым министром был назначен будущий мэр городского округа Тольятти Сергей Андреев.

В 2010 году по инициативе губернатора Артякова на выборах главы города был одобрен и избран Главой городского округа Самара от Единой России, получив 66,94 % голосов избирателей. 15 октября официально вступил в должность. В 2012 году Азаров был одним из авторов идеи «открытого правительства» и «муниципального фильтра» на выборах глав регионов России.

10 октября 2014 года по инициативе губернатора Николая Меркушкина, Глава города Дмитрий Азаров, вступил в должность члена Совета Федерации ФС РФ от Самарской области, заняв пост председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Сменив в Совете Федерации Константина Титова и сложив полномочия главы города.

Губернатор Самарской области 

Имеет классный чин Действительный государственный советник Самарской области 1 класса в соответствии с высшей группы должностей государственной гражданской службы. 25 сентября 2017 года указом Президента России назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области «до вступления в должность лица, избранного Губернатором Самарской области».

9 сентября 2018 года победил в первом туре выборов Губернатора Самарской области, набрав 72,63 % голосов. 17 сентября 2018 года вступил в должность Губернатора Самарской области в Самарском академическом театре оперы и балета, принеся присягу на верность жителям Самарской области.

В 2018 году решением делегатов XVIII съезда партии «Единая Россия», проходившего 7 — 8 декабря 2018 года, введен в состав Высшего совета партии.

С 21 декабря 2020 — член президиума Государственного Совета Российской Федерации.

Губернаторскую деятельность начал с того, что вернул значительную часть социальных выплат пенсионерам и льготникам, отмененных его предшественником Н. И. Меркушкиным.

Безработица в регионе в 2018 году снизилась на 0,5 %, по сравнению с предыдущим годом. Уровень средней зарплаты в 2018 году вырос на 10 %. Добыча полезных ископаемых в 2018 году выросла на 32,5 %, обрабатывающие производства — на 11 %, продажи автомобилей — на 16 %. По данным областнях властей, губернатор успешно решает проблему «обманутых дольщиков»: с сентября 2017 по июнь 2021 года были восстановлены права 3790 участников долевого строительства.

Регион вошел в первую десятку общероссийского рейтинга субъектов по прозрачности госзакупок. Значительно спал градус напряжения на самой проблемной территории региона — в Тольятти: за второе полугодие 2018 года здесь было создано более 5,5 тыс. рабочих мест.

Кадровые назначения 
В 2017 году первым заместителем председателя Правительства Самарской области назначил советника губернатора Виктора Кудряшова с которым работал в городской администрации Самары. В этом же году рекомендовал городской думе на должность главы Самары Елену Лапушкину. В этом же году вернул политтехнолога Виктора Кузнецова в областное правительство, которого СМИ называют серым кардиналом назначив его заместителем руководителя аппарата губернатора Самарской области.

В 2018 году министром строительства Самарской области назначил сына владельца строительной девелоперской компании «Древо» Евгения Чудаева, руководителем департамента по делам молодежи Самарской области назначил директора МБУ «Самарского Дома молодежи» Сергея Бурцева, министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначил главу города Новокуйбышевска Сергея Маркова, сенатором в Совет Федерации от Правительства Самарской области назначил российского посла в республике Молдова Фарита Мухаметшина. Министром здравоохранения Самарской области назначил министра здравоохранения Республики Северная Осетия Михаила Ратманова. Министром экономического развития и инвестиций Самарской области назначил руководителя департамента экономического развития администрации Тольятти Дмитрия Богданова. Министром промышленности и торговли Самарской области назначил заместителя министра Минэкономразвития региона Михаила Жданова. Министром регионального образования назначил главного редактора Издательства «Просвещение» Виктора Акопьян. Министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области назначил главу Кинельского района Николая Абашина. В этом же году на должность главы Жигулевск рекомендовал руководителя аппарата Губернатора Дмитрия Холина.

Советниками губернатора назначил регионального уполномоченного по правам человека Ирину Скупову, бывшего областного прокурора Александра Ефремова, координатора инициативных групп дольщиков России Светлану Дроздову и шоумена Дмитрия Колчина.

В 2019 году новым руководителем Госжилинспекции Самарской области назначил начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска Викторию Каткову. Новым министром культуры по конкурсу назначил заместителя директора в Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Илларионова — что вызвало судебное разбирательство с другим участником конкурса Дилярой Котиковой. Сам новоизбраный министр культуры назначил своим заместителем Наталью Тонковидову из департамента культуры Тольятти.

В 2020 году новым министром энергетики и ЖКХ Самарской области назначил Александра Мордвинова.

В 2021 году новым министром культуры Самарской области назначил дочь О. Ю. Голодец Татьяну Мрдуляш работавшую заместителем директора Третьяковской галереи в Москве. В марте этого года назначил министром спорта Самарской области главного инспектора Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ минобороны РФ Сергея Кобылян(ского), сменив Дмитрия Шляхтина. В этом же году рекомендовал на должность главы города Тольятти главного врача Николая Ренца.

16 июля 2021 перевел руководителя аппарата губернатора—вице губернатора Владимира Терентьева в «Агентство по содержанию дорог общего пользования Самарской области», с которым долгие годы работал в городской администрации г.о. Самары и который ратовал за развитие муниципальной дорожной деятельности.

Инициативы 
В мае 2019 года Азаров согласился с идеей расширить площадь зеленых насаждений в областном центре, которая была высказана местными жителями во время бизнес-форума «Линия успеха». Реализовывать этот проект губернатор поручил главе Самары Елене Лапушкиной.

В Самаре в 2016 году была принята муниципальная программа «Цветущий город», рассчитанная вплоть до 2020 года. Теперь департамент городского хозяйства и экологии по поручению губернатора работает над дополнительными предложениями по озеленению города. После чего они передаются экспертному сообществу: ландшафтным дизайнерам, урбанистам, архитекторам, а также самарской городской общественности.

Всего в 2019 году в Самаре планируется посадить около 168 тысяч квадратных метров цветов, 8,5 тысяч кустарников и более 2,5 тысяч деревьев.

В 2020 году инициировал реконструкцию Набережной Тольятти. В этом же году дал старт строительству нового моста через реку Волга в районе Климовка, протяженность которого составила 3,75 км.

Общественная деятельность 
В 2011—2014 годах на посту Главы города Самара являлся президентом Ассоциации городов Поволжья, вице-президентом Союза российских городов, вице-президентом Евразийского отделения Всемирной организации «Объединённые города и местные власти», заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Приволжскому Федеральному округу.

В 2014—2017 годах председатель Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) избран на V съезде.

Социальные сети 
Активно пользуется социальными сетями Твиттер и Инстаграм, через которые общается с жителями и даёт указания чиновникам, которые также создали свои аккаунты.

На конец 2022 года активен официальный аккаунт в социальной сети ВКонтакте (более 140 тысяч подписчиков). По данным системы Медиалогия по итогам 2021 года Дмитрий Азаров вошёл в ТОП-10 глав регионов России, занимая 9 место с медиаиндексом 721 910,2 и 98 тысячами упоминаний.

Критика 
В 2010 году в городе Тольятти из-за лесных пожаров сгорело более 8 тысяч гектаров леса. В 2017 году юрист из Тольятти и обратился в суд с жалобой по 125 УПК к СКР, с требованием возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», в отношении губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшего мэра Тольятти Анатолия Пушкова, а также бывшего в тот период областным министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрия Азарова. Самарский районный суд жалобу не удовлетворил.

В 2018 году на посту губернатора Самарской области допустил банкротство и ликвидацию Газбанка, министерство имущества региона не вошло в состав акционеров.

В 2019—2021 годах не соглашался с решением Думы Тольятти упразднить содержание 35 управляющих микрорайонов в Тольятти, которые по мнению депутатов городской думы в условиях дефицита бюджета бесполезны и дублируют работу ТОС, выделил финансирование из областного бюджета на их содержание 21 млн рублей. На 2022 год содержание управляющих микрорайонов в Тольятти составило 32,6 млн.рублей.

В ноябре 2019 года участница конкурса на должность министра культуры Самарской области, директор телекомпании «Патриот» Диляра Котикова обратилась в суд с требованием отменить решение губернатора Дмитрия Азарова и конкурсной комиссии, суд её требования не удовлетворил.

Семья 
Дмитрий Азаров женат. С супругой Эллиной, выпускницей Самарского государственного университета, познакомился ещё в младшей школе. Женился на ней во время обучения на третьем курсе. Пара воспитывает двух дочерей — Полину и Алёну. Старшая дочь, выпускница МГИМО живёт в Москве; младшая поёт и играет в театре, имеет победы в международных конкурсах.

Старший брат Олег Азаров в 2006—2009 годах возглавлял администрацию Ленинского района Самары, затем на общественных началах работал советником брата. В ноябре 2019 года был включён в градостроительный совет при губернаторе Самарской области, где представлял интересы Балтийской строительной компании.

Увлечения 
С раннего детства самарский губернатор увлекается баскетболом. Он не только сам играл в баскетбол, но и тренировал детей, вёл баскетбольную секцию.

Самарский губернатор читает много художественной литературы. Любимые авторы — Достоевский и Булгаков.

Награды 
Награды России

 Орден Дружбы (23 мая 2019)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (27 сентября 2019)
 Золотой знак Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси (Самарская епархия) (22 мая 2019 года) — за плодотворную деятельность во благо Самарского края

Международные санкции 
С июля 2022 года за поддержку войны России против Украины под санкциями Великобритании. С 15 декабря 2022 года - под санкциями США. Также находится в санкционных списках Украины и Канады.

См. также 
 Выборы губернатора Самарской области (2018)
 Главы Самарского региона

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий АЗАРОВ: «Вся моя жизнь связана с Самарой» // KP.RU — Самара

Губернаторы Самарской области
Действующие главы регионов России
Выпускники СамГТУ
Экономисты России
Предприниматели России
Политики Самары
Главы Самары
Члены «Единой России»
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании